Säuberungskommission steht für:
 Commission d’Épuration in Frankreich
 Commissione di epurazione in Italien